Ctenochasmatidae sono una famiglia estinta di pterosauri ctenochasmatoidi vissuti nel Giurassico superiore-Cretaceo inferiore, circa 152-105 (Titoniano-Albiano), principalmente in Europa, Asia e Sudamerica.

I primi ctenochasmatoidi noti risalgono al Kimmeridgiano, una fase del Giurassico superiore. In precedenza, una mascella fossile recuperata nella Formazione Jurassic Stonesfield, nel Regno Unito, venne considerata la più antica conosciuta. Secondo gli scienziati questa mandibola apparteneva ad un membro della famiglia Ctenochasmatidae, tuttavia un ulteriore esame suggerì che questo esemplare appartenesse ad un teleosauro anziché ad uno pterosauro.

Di seguito è riportato un cladogramma sulla filogenetica di Ctenochasmatidae, di Andres, Clark & Xu (2014):

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Pterosauri